Ženská dvouhra AEGON Open Nottingham 2016 probíhala v první polovině června 2016. Do singlové soutěže tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla chorvatská tenistka Ana Konjuhová, která se před zahájením z turnaje odhlásila.

Vítězkou dvouhry se stala nejvýše nasazená česká tenistka Karolína Plíšková, jež ve finále zdolala nenasazenou Američanku Alison Riskeovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour a vůbec první na trávě.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nottingham Open 2016